SDPR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 425 амінокислот, а молекулярна маса — 47 173.

Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки